Чон Да-бин (; имя при рождении Чон Хе-сун ; 4 марта 1980 года, Сеул, Республика Корея — 10 февраля 2007 года, Сеул, Республика Корея) — южнокорейская актриса. Наиболее известна по главной роли в телесериале «» (2003).

Карьера 
Чон Хе-сун родилась 4 марта 1980 года, в Сеуле, Республика Корея, она изучала театр и кино в . Используя сценическое имя Чон Да-бин, она дебютировала в 2000 году в «The Legend of Gingko».

В 2003 году Чон и её коллега Ким Рэ-вон, прославились после роли в телесериале «». Изображая мальчика и девочку платонически живущими вместе, а затем влюбляясь (с сожительством в то время запретной темой в южнокорейском мейнстриме), сериал стал хитом, особенно популярным среди подростков и людей до тридцати лет.

Чон стала известна своим весёлым и позитивным имиджем, а в 2004 году она снялась в своём первом фильме, романтической комедии «He Was Cool», основанной на интернет-романе Гуйеони.

Смерть 
10 февраля 2007 года Чон Да-бин была найдена повешенной на банном полотенце, в ванной комнате дома своего парня в Самсон-Донге, район Каннам, Южный Сеул. Её бойфренд сказал, что отвез Чон к себе домой, потому что она напилась во время тусовки с друзьями в баре. Он обнаружил тело в 7:50 утра и позвонил в полицию. Он сказал что актриса была недавно подавлена из-за отсутствия работы, тюремного заключения её предыдущего менеджера и злонамеренных нападок в интернете о её внешность. Парень Чон также сказал, что она уже пыталась убить себя, порезав запястье в сентябре / октябре 2006 года, но её агентство талантов оспаривало это заявление. Её семья и агентство попросили расследование, и вскрытие пришло к заключению, что это было самоубийство.

Хотя никакой предсмертной записки не осталось, Чон опубликовала свои мысли в личном блоге на Cyworld за день до того, как она покончила с собой. Под названием «Конец» она написала:

Все так сложно. Я злюсь без причины и чувствую, что схожу с ума. Мне так больно, что кажется, будто у меня морская болезнь. Голова болит так сильно, что я начинаю злиться. Я становлюсь рабыней своего характера. Я думала, что теряю себя, теряю свою личность. Затем, как будто ударила молния, всё стихло. Господь пришел ко мне с любовью. Он помог мне осознать мою важность и придал смелости. Я чуть не упала, и он поднял меня, говоря, что всё будет хорошо. ДА, Я БУДУ В ПОРЯДКЕ.

Тело актрисы кремировали, а её останки поместили в парке в Илсане, провинция Кенги. Смерть Чон Да-бин, которая произошла вскоре после самоубийства певицы  в январе 2007 года, вызвала беспокойство по поводу подражательных самоубийств.

Фильмография

Телевидение 
 Money.com (SBS, 2000)
 The Full Sun (KBS2, 2000)
  (MBC, 2001)
 TV Novel Hongeo (KBS1, 2001)
 How Should I Be? (MBC, 2001)
  (2002)
  (MBC, 2003)
  (MBC, 2003)
  (SBS, 2004)
 That Summer's Typhoon (SBS, 2005)

Кино 
  (2000)
  (2004)

Музыкальные видео 
  – «I Won't Love» (2006)

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Республики Корея‎
Самоубийства в Республике Корея
Повесившиеся
Женщины-самоубийцы